Jméno Václav Girsa může označovat více osobností:

 Václav Girsa (lékař) (1875–1954) – lékař, diplomat a odbojář, zeť Josefa Reinsberga
 Václav Girsa (památkář) (* 1945) – památkový architekt a pedagog
 Václav Girsa (malíř) (* 1969) – malíř, žák Vladimíra Skrepla